Kaineder ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mathias Kaineder (* 1987), österreichischer Musiker, Songwriter und Schauspieler
 Stefan Kaineder (* 1985), österreichischer Politiker